

Brasil 
 BR-453 — rodovia no Rio Grande do Sul
 RN-063 — rodovia da Região Metropolitana de Natal
 Praia Rota do Sol — praia brasileira de Arroio do Sal

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de transporte